Юза может означать:
 Юза — река в Бабушкинском районе Вологодской области.
 Юза — названная по реке станция Монзенской железной дороги.

ЮЗА:
 Юго-Западная Африка — наименование территории современной Республики Намибия до 1990 года.

См. также 
 Юз (значения)